Густав Отто Розенберг (; 9 июня 1872 — 30 ноября 1948) — шведский ботаник.

Биография 
Густав Отто Розенберг родился 9 июня 1872 года в городе Гётеборг.

Розенберг учился в университетах Уппсалы, Стокгольма и Бонна. В 1895 году он получил степень бакалавра в Уппсальському университете, а в 1899 году степень доктора философии в Боннском университете, где он учился у Эдуарда Страсбургера (1844-1912).

Густав Отто Розенберг умер 30 ноября 1948 года.

Отдельные научные труды 
 Physiologisch-cytologische Унтерсучунген über Drosera rotundifolia (1899)
 Über die Transpiration mehrjähriger Blätter (1900)
 Ueber die Pollenbildung von Zostera (1901)
 Ueber die Individualität der Chromosomen (1904)
 Zur Kenntnis der Reduktionsteilung in Pflanzen (1905)
 Cytological Studies on the Apogamy in Hieracium (1907)
 Cytologische und morphologische Studien an Drosera longifolia × rotundifolia (1909)

Примечания

Ссылки 
 ROSENBERG, O. 1909b. Cytologische und morphologische Studien an Drosera longifolia x rotundifolia. Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Skrifter Naturskyddsarenden Handlingar, 43: 1-64.
 Carl Skottsberg: Kungliga Svenska Vetenskapsakademien: Personförteckningar 1916-1955 (1957), sid. 10.

Ботаники Швеции
Члены Датской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Командоры ордена Полярной звезды